Francisco Alarcón puede referirse a:

 Francisco Alarcón, político guatemalteco, vicepresidente entre 1903 y 1907.
 Francisco Alarcón Sánchez (1871-1851), militar y revolucionario mexicano.
 Francisco Alarcón Cruz (1990-), futbolista chileno.
 Francisco Isco Alarcón (1992-), futbolista español.